Никола́й Стра́хов: Страхов, Николай Васильевич (1892—1972)  — генерал-лейтенант технических войск, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
 
 Страхов, Николай Михайлович (1900–1978) — советский геолог и геохимик, академик АН СССР.